Zdenka – forma femminile del nome slavo Zdenko
3364 Zdenka – asteroide della fascia principale